Шехреза:

 Шехреза — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Шехреза — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан.